Přibyslavice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Přibyslavice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Přibyslavice, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina